Bieg kobiet na dystansie 10 km stylem klasycznym podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984 w Sarajewie został rozegrany 9 lutego. Wzięły w nim udział 52 zawodniczki z 15 państw. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została reprezentantka Finlandii Marja-Liisa Hämäläinen.

Wyniki

Bibliografia 
  

Biegi narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1984